Braden Schneider (né le  à Prince Albert, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi au premier tour, en  par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2017-2018 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||66 ||1 ||21 ||22 ||16 ||11 ||0 ||6 ||6 ||4
|-
| 2018-2019 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||58 ||8 ||16 ||24 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||60 ||7 ||35 ||42 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||22 ||5 ||22 ||27 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||24 ||0 ||9 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- |
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH || 43 || 2 || 9 || 11 || 9 || 20 || 0 || 3 || 3 || 6

Au niveau international 

|-
| 2019 ||align="left"|  - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 6 || 1 || 2 || 3 || 25 || align="left"| Quatrième place
|-
| 2021 ||align="left"|  - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 25 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 ||align="left"| || align="left"| Championnat du monde  || 9 || 0 || 1 || 1 ||0 || align="left"|  Médaille d'or

Trophées et distinctions

Ligue de hockey de l'Ouest 

Il est nommé dans la  d'étoiles en 2019-2020.

Coupe Hlinka-Gretzky 

 Il remporte la médaille d'or en 2018-2019.

Notes et références 

Défenseur de hockey sur glace
Naissance en septembre 2001
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Naissance en Saskatchewan